Oberbeuren ist ein Ortsname:

 Oberbeuren (Baden-Baden), Ort im Stadtteil Lichtental des kreisfreien Baden-Baden, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Oberbeuren (Kaufbeuren),  Stadtteil und Pfarrdorf des kreisfreien Kaufbeuren, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern